«Running» puede referirse a:

Deporte 
 Running, anglicismo de carrera a pie.

Cine y televisión 
 Running (1979), película dirigida por Steven Hilliard Stern.

Música 
Álbumes
 Running (1979), álbum de Trapeze.
 Running (1988), álbum de The Desert Rose Band.

Canciones
 Running (1985), canción de Information Society.
 Running (2003), canción de No Doubt - del álbum Rock Steady.
 Running (2006), canción de Evermore - del álbum Real Life.
 Running (2007), canción de Sarah Brightman - del álbum Symphony.
 Running (2012), canción de Jessie Ware.

Otros 
 Running Scared, .